Sande – comune norvegese della contea di Møre og Romsdal
Sande – ex comune norvegese della contea di Vestfold
Sande –  comune tedesco della Bassa Sassonia

Altri progetti